Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1925 года () прошёл в двухкруговом турнире с 7 участниками, после которого потребовался дополнительный матч за первое место, сыгранный в 1926 году. Место и дата проведения чемпионата неизвестно. Матч прошел в феврале в Амстердаме.

Победил Йохан Вос, ставший трехкратным чемпионом Нидерландов.

Ход турнира 
Действующий чемпион Герман де Йонг занял 5-ое место.
Йохан Вос и Арнольд Дамме закончили турнир с 16 очками. Между ними в Амстердаме был сыгран дополнительный матч из трех партий за право носить национальный титул. Первые две партии завершились вничью, а третью выиграл Йохан Вос, что сделало его национальным чемпионом.

Призёры 
 — Йохан Вос

 — Арнольд Дамме

 — Пит  ван Дартелен

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Спорт в Нидерландах в 1925 году
1925 год в шашках
1926 год в шашках
Февраль 1926 года
Спортивные соревнования в Амстердаме